Gringo (Spaans), een woord voor personen uit de Verenigde Staten in Spaanstalige landen
PDV (motorfiets), ook bekend als Gringo, een historisch motorfietsmerk
Gringo (film), een Amerikaanse film uit 2018
Gringo (manga), een manga van Osamu Tezuka uit 1987